Постернак — прізвище.

Відомі носії:
 Постернак В'ячеслав Костянтинович — український художник.
 Постернак Степан Пилипович — український бібліотекознавець, історик, організатор бібліотечної справи в Україні, педагог, філолог.

Див. також 
 Пастернак
 Пастернак (значення)

Прізвища